Ez a lista a Manchester City szezonjait foglalja össze, beleértve a hazai és nemzetközi porondon elért eredményeket is.

Szezonok
A táblázat utoljára 2018. május 27-én volt frissítve.
Jelmagyarázat az oldal alján található

Jelmagyarázat

M = Mérkőzés
Gy = Győzelem
D = Döntetlen
V = Vereség
LG = Lőtt gól
KG = Kapott gól
P = Pont
# = Helyezés

Alln = Football Alliance
Div 1 = Football League First Division
Div 2 = Football League Second Division
Prem = Premier League
n/a = nincs adat

 = Selejtezőkör
 = 1. kör
 = 2. kör
 = 3. kör
 = 4. kör
 = 5. kör
 = Negyeddöntő
 = Elődöntő
 = 2. hely
 = Győztes

Források
Olvasmányok

Fordítás